A palavra Sabra pode se relacionar aos seguintes artigos:

 Sabra, fabricante de veículos de Israel fundada nos anos de 1950.
 Sabra (fruta), fruta que nasce nos cactos, em Israel, e que por extensão designa os judeus lá nascidos.
 Opuntia ficus-indica, fruta que nasce nos cactos, também conhecido por sabra em Israel e na Palestina.

Desambiguação